Piro (Tanoan), indijansko pleme iz grupe Tanoan naseljeno u Novom Meksiku.
 Piro (Arawakan), indijansko pleme porodice Arawakan s rijeke Ucayali, Urubamba i Apurímac u Peruu.
 Piro (jezik), jezik Piro Indijanaca, član porodice Arawakan.
 Piro (Indija), grad u indijskoj državi Bihar.